Александра Карађорђевић (Атина, 25. март 1921 — Источни Сасекс, 30. јануар 1993) била је последња југословенска краљица, супруга краља Петра II Карађорђевића.

Као потомак грчких и данских монарха, пре брака је носила титуле принцезе од Грчке и Данске. Била је прва грчка принцеза која је међу ближим прецима имала Грке, и то са мајчине стране; њен отац је био немачке крви, као уосталом и већина европских владара.

Порекло 

Родитељи су јој били краљ Александар Грчки и Аспазија Манос, потомак фанариотске породице 
Манос, која је припадала грчкој аристократској елити у Цариграду. 

Рођена је 25. марта 1921. године у краљевској резиденцији Таитои (15 km од Атине), пет месеци након смрти свога оца који је наследио грчки трон након што је његов отац, Александрин деда, Константин I Грчки, збачен и протеран. Константин се вратио у Грчку и поново заузео трон месец дана након Александрове смрти. Како је влада Александрову кратку владавину сматрала регентством, што је значило да је Александров брак, склопљен без допуштења његовог оца, био неважећи, а то је значило да је дете рођено из њега незаконито. Да није проглашена незаконитом, Александра би била законска наследница свога оца и -{de jure}- краљица Грчке од тренутка свога рођења.

Захваљујући реакцији Александрине бабе, краљице Софије, у јулу 1922. године донесен је закон који је дозвољавао краљу да призна и озакони бракове краљевске породице који су били склопљени без његовог допуштења. Краљ Константин I је затим издао декрет који је озаконио брак између његовог сина и Аспазије. Александра је тако постала законито дете према грчком закону, заједно са мајком добила титулу принцезе од Грчке и Данске, те ословљавање Краљевско височанство, али без права на наследство грчког трона, које су остали чланови грчке краљевске породице имали.

Краљица се школовала у Вестфилду, а затим у школи Хитфилд. После завршеног школовања у Енглеској, Краљица Александра је живела код г-ђе Озан у Паризу.

Краљица Југославије 

Краља Петра II Карађорђевића је упознала априла 1942. у Лондону на чајанци у Клубу савезничких официра.

Дана 20. марта 1944. удала се за југословенског краља Петра II Карађорђевића.  Венчање је обавио грчки архиепископ Герман, у дворској резиденцији у лондонском хотелу Клериџис, у присуству двадесетак званица. Краљица Александра родила је само једно дете — принца Александра Карађорђевића. Као владарка, никада није крочила на тло Југославије, земље чија је била краљица.

У новембру 1945. монархија је укинута, а Југославија се преобразила и током више од четири деценије остала једнопартијска држава под управом Комунистичке партије. Њен муж никада није абдицирао, али Александра и Петар више нису били признавани за краљицу и краља Југославије. У егзилу је живела у Лондону са својим супругом и сином.

Краљица Александра умрла је у Ист Сусексу 30. јануара 1993. године. Била је сахрањена 7. фебруара 1993. на краљевском гробљу Татој у Грчкој, одакле је 9. маја 2013. пренета у капелу двора на Дедињу, да би 26. маја 2013. била у оквиру државне сахране била сахрањена на Опленцу.

Титуле и признања 
 25. март 1921–20. март 1944: Њено Краљевско Височанство принцеза Александра од Грчке и Данске
 20. март 1944–29. новембар 1945: Њено Величанство, Краљица Југославије
 29. новембар 1945–30. јануар 1993: Њено Величанство Александра краљица Југославије

Одликовања

Домаћа одликовања 
  Орден Карађорђеве звезде, Велики крст (Краљевина Југославија)
  Орден Белог орла, Велики крст (Краљевина Југославија)
  Орден Југословенске круне, Велики крст (Краљевина Југославија)
  Орден Светог Саве, Велики крст (Краљевина Југославија)

Страна одликовања 
  Орден свете Олге и Софије, Дама Велики крст (Краљевина Грчка)

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Карађорђевићи
 Грчка краљевска породица

Референце

Литература 
 Биографија краљице Александре Карађорђевић (уз дозволу)

Спољашње везе 

 Званична презентација престолонаследника Александра

Рођени 1921.
Умрли 1993.
Александра
Краљице Југославије
Грчка краљевска породица
Атињани